Johannes Hendrikus Zelle (1907-1983), dominee
 Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), pseudoniem Mata Hari, danseres
 Landgoed Zelle, een landgoed met landhuis in Hengelo Gld.